Искизьма — топоним в Ишимбайском районе

 Искизьма (приток Юргашки) — река в Башкортостане
 Искизьма — исчезнувшая деревня в Стерлитамакском кантоне, Башкирской АССР